Soziale Bewegung steht für:

 Soziale Bewegung, Organisationstyp
 Neue Soziale Bewegungen, gesellschaftliche Strömungen seit den 1970er Jahren

Organisationen:
 Demokratische und Soziale Bewegung, Partei in Algerien 
 Deutsch-Soziale Bewegung, politische Gruppierung in Deutschland (1951–1967)
 Europäische Soziale Bewegung, rechtsextremes Netzwerk
 Russische Nationale und Soziale Bewegung, nationalsozialistische Organisation von Russen in Deutschland